Mesto bezeichnet:

 Mesto (Vortragsbezeichnung), musikalische Vortragsbezeichnung

Mesto ist der Familienname folgender Personen:

 Giandomenico Mesto (* 1982), italienischer Fußballspieler